Península Izu - nas proximidades de Tóquio, no Japão

Localidades

Izu (Shizuoka)
Província de Izu, antiga província, parte da actual província de Shizuoka

Outros
4157 Izu

Desambiguação